Oregon az Amerikai Egyesült Államok egyik állama. Összesen 36 megye tartozik bele.

A megyék listája

Források 

Közigazgatási listák
Oregon megyéi